Мото Гран-при Малайзии было 13-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2006 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 сентября 2006 года на гоночной трассе международного автодрома Сепанг.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Малайзия